Fall Out Boy's Evening Out with Your Girlfriend другий EP американської пост-хардкор-групи Fall Out Boy, який був випущений 25 березня 2003 року.

Треклист 
 Honorable Mention - 3:25
 Calm Before the Storm - 4:41
 Switchblades and Infidelity - 3:13
 Pretty in Punk - 3:37
 Growing Up - 2:56
 The World's Not Waiting (For Five Tired Boys in a Broken Down Van) - 2:38
 Short, Fast and Loud - 2:16
 Moving Pictures - 3:33
 Parker Lewis Can't Lose (But I'm Gunna Give It My Best Shot) - 3:23

Джерела 
 Fall Out Boy's Evening Out with Your Girlfriend  allmusic
 Fall Out Boy's Evening Out with Your Girlfriend  last.fm

Альбоми Fall Out Boy
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 2003